Суриков — русская фамилия; имеет женскую форму Сурикова. Происходит от слова  — красителя красно-рыжего цвета.

 Суриков, Василий Иванович (1848—1916) — русский живописец.

Другие известные носители 
 
 Суриков, Алексей Павлович (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Суриков, Владимир Гаврилович (1928—2018) — советский общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Суриков, Константин Юрьевич — российский государственный и политический деятель.
 Суриков, Павел Васильевич (1897—1943) — живописец, занимался декоративно-оформительским искусством, педагог.
 Суриков, Пётр Иванович (1944) — советский борец вольного стиля.
 Суриков, Степан Владиславович (род. 2002) — российский футболист.
 Суриков, Эмиль Иванович (род. 1926) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, капитан.

Сурикова 
 Сурикова, Алла Ильинична (род. 1940) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Сурикова, Вера Спиридоновна (1947—2017) — советская и российская оперная певица.
 Сурикова, Лидия Викторовна (род. 1941) — советский и российский режиссёр-мультипликатор.



См. также 
 Улица Сурикова